Hellsing (manga), een mangaserie van Kouta Hirano
Hellsing (anime), een animeserie gebaseerd op deze manga
Hellsing Ultimate, een OVA gebaseerd op deze manga